Lioscinella är ett släkte av tvåvingar. Lioscinella ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fritflugor
Lioscinella